Zəhmətabad – centro abitato del distretto di Biləsuvar, in Azerbaigian
 Zəhmətabad – centro abitato del distretto di Cəlilabad, in Azerbaigian